Andrzej Nowak (1882–1939) – działacz Zet-u; dyrektor depart. MWROF
 Andrzej Nowak (1935–2019) – polski profesor Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej i kierownik Katedry Gastroenterologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach
 Andrzej Nowak (1942–2015) – polski pianista, członek zespołu Niemen Aerolit
 Andrzej Nowak (ur. 1944) – polski tłumacz literatury iberoamerykańskiej
 Andrzej Nowak (ur. 1946) – polski koszykarz
 Andrzej Nowak (ur. 1953) – polski psycholog, profesor UW
 Andrzej Nowak (1956–2013) – polski hokeista, olimpijczyk
 Andrzej Nowak (1959–2022) – polski gitarzysta, założyciel zespołów TSA i Złe Psy
 Andrzej Nowak (ur. 1960) – polski historyk, profesor UJ
 Andrzej Nowak (ur. 1967) – polski lekkoatleta
 Andrzej W. Nowak – polski filozof